Le deutéron, ou deuton, est l'hydron du deutérium, un isotope naturel de l'hydrogène.
 Le Deutéron était un quartier de Constantinople.